Apophis of Apepi kan verwijzen naar:
Apepi I of Apophis I, Hyksoskoning
Apophis (band), een metalband
Apophis (demon), de Egyptische slangendemon
Apophis (planetoïde), een planetoïde
Apophis (Stargate), de beruchtste god uit de serie Stargate SG-1